GRL se može odnositi na:
 Glukokortikoidni receptor
 Grenland, ISO 3166-1 kod zemlje